Сезон 1925—1926 у Серії А — 29-й чемпіонат Швейцарії. Чемпіоном став клуб Серветт.

Схід 

Результати

Центр 

Результати

Захід 

Результати

Фінал 

Результати

|}

Додатковий матч

|}

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1926
Швейцарія
Швейцарія